Ттуджур () — села у Вірменії:

 Ттуджур (Араґацотн) — у марзі (області) Араґацотн.
 Ттуджур (Ґегаркунік) — у марзі Ґегаркунік.